Първомай може да се отнася за:

Места, които са кръстени в чест на първи май
 Първомай, град в Южна България
 Община Първомай, община в Южна България
 Първомай (село), село в Югозападна България

Вижте също 
 Първомайци
 1 май